Steinreich és un municipi alemany que pertany a l'estat de Brandenburg. Forma part de l'Amt Golßener Land. Comprèn els districtes de Glienig i Sellendorf.

Evolució demogràfica

Referències 

Municipis de Brandenburg